Flanders Indoor 2011 – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 13 lutego w Gandawie. 

W ramach mityngu rozegrane zostały halowe mistrzostwa Belgii w sztafecie 4 × 200 metrów, a także mecz kobiet między Belgią i Holandią w biegu na 800 metrów.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Belgii
Sport w Gandawie
2011 w Belgii